Донецька міська громада — громада у Донецькій області
 Донецька селищна громада — громада у Харківській області